

Населені пункти та їхні частини
 Мрочкі — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Мрочкі — село в гміні Вішнев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Мрочкі — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Мрочкі — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Мрочкі — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки